Europamesterskabet i curling 2008 for herre- og kvindehold var det 34. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af European Curling Federation og afviklet i Örnsköldsvik, Sverige i perioden 6. – 13. december 2008. 28 herre- og 21 kvindehold deltog i mesterskabet.

Mændenes europamesterskab blev for andet år i træk (og for 12. gang i alt) vundet af Skotland, som i en gentagelse af finalen fra EM 2007 besejrede Norge med 8-7 efter en ekstra ende. Bronzemedaljerne gik til Tyskland, som dermed vandt EM-medaljer for første gang siden 2004. Danmark blev repræsenteret af et hold anført af Ulrik Schmidt, som endte på femtepladsen.

Kvindernes turnering blev vundet af Schweiz, som i finalen vandt over de forsvarende europamestre fra værtslandet Sverige med 5-4. Sejren var Schweiz' femte EM-titel gennem tiden og den første siden triumfen ved EM 1996 i København. Bronzemedaljerne blev for andet år i træk vundet af Danmarks hold under ledelse af Angelina Jensen.

Format 
Ved tilmeldingsfristens udløb den 1. juli 2008 var der tilmeldt 31 herre- og 23 kvindehold til mesterskabet. Senere meldte tre herre- og to kvindehold imidlertid afbud, så mesterskabet endte med at have deltagelse af 28 herre- og 21 kvindehold.

For både mænd og kvinder gjaldt, at mesterskabet var opdelt i en A- og en B-turnering. I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringerne, blev rykket ned og skulle derfor spille B-EM året efter, mens de to bedste hold fra B-gruppen rykkede op i A-gruppen. A-turneringerne spilledes i Swedbank Arena, mens B-turneringerne blev afviklet i Skyttishallen.

Ud over EM-titlerne spillede både herre- og kvindeholdene om otte pladser ved VM i 2009. De syv bedst placerede hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM, mens nr. 8 ved A-EM spillede bedst af tre kampe mod vinderen af B-EM om den sidste VM-plads.

Mænd

A-EM

Slutspil

B-EM 

</table>

Gruppe B1

Gruppe B2

Slutspil

VM-kvalifikation 
De syv bedste hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM 2009 i Canada. Den sidste europæiske plads gik til vinderen af et opgør i bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 8 og vinderen af B-EM, og i denne dyst sejrede Finland over Sverige med 2-1 i kampe. Dermed mislykkedes Sverige for første gang nogensinde at kvalificere sig til VM.

Kvinder

A-EM

Slutspil

B-EM

Gruppe B1

Gruppe B2

Slutspil

VM-kvalifikation 
De syv bedste hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM 2009 i Sydkorea. Den ottende og sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af et opgør i bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 8 og vinderen af B-EM, og i denne dyst sejrede Norge over England med 2-1 i kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
EM i curling 2008  (officiel hjemmeside)  
CupOnline – Le Gruyère European Curling Championships 2008 – Live scores   
World Curling Federation – Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2008 – Men 
World Curling Federation – Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2008 – Women 
 

2008
Curling i 2008
Curling i Sverige
Örnsköldsvik